Габай — многозначный термин:

 Габбай (Габай) () — староста в синагоге.

Носители фамилии 
 Габай, Абрам Вениаминович (1889—1963) — советский хирург.
  (ум. 1755) — испанский раввин, автор каббалистической поэмы «Jad Abraham» о 613 предписаниях.
 Габай, Ави (род. 1967) — государственный деятель Израиля.
 Габай, Владимир Бенцианович (1946—2022) — пианист, композитор, аранжировщик, дирижёр.
 Габай, Генрих Саулович (1923—2003) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Габай, Илья Янкелевич (1935—1973) — педагог, правозащитник, поэт.
 Габбай, Меир ибн (ок. 1480—1540) — испанский каббалист еврейского происхождения.
 Габай, Самуил Садукович (1826—1879) — один из основателей «Товарищества табачной фабрики С. Габай», впоследствии названной Московской табачной фабрикой «Ява».
 Габай, Сассон (род. 1947) — израильский актёр.
 Габай, Татьяна Васильевна (1939—2015) — доктор психологических наук, профессор кафедры психологии образования и педагогической психологии факультета психологии МГУ.

См. также 
 Кабо

Примечания